

Данилкино — присілок, Волзький район, Марій Ел
 Данилкино — присілок, Медведевський район, Марій Ел